Photon, auch Foton, (von , Genitiv ) steht für:
 Photon, Lichtquant
 Photon (Zeitschrift), Fachzeitschrift für Photovoltaik
 Foton (Raumflugkörper), Name von unbemannten russischen Raumflugkörpern
 Photon (Einheit), eine fotometrische Maßeinheit
 einen Satellitenbus, siehe Rocket Lab #Photon

Foton steht für:
 Beiqi Foton Motor, chinesischer Automobilhersteller
 Beijing Foton Daimler Automotive, chinesischer Nutzfahrzeughersteller
 Foton (Fahrzeugmarke), chinesische Fahrzeugmarke

Siehe auch: